Lovely Rita peut désigner :
 Lovely Rita, une chanson du groupe britannique The Beatles ;
 Lovely Rita, un film autrichien réalisé par Jessica Hausner, sorti en 2001.

Voir aussi 
 Lovely Rita, sainte patronne des cas désespérés, un film français réalisé par Stéphane Clavier en 2003